Regne de Kamrup, primer regne establert a Assam (actual Índia)
 Districte de Kamrup, districte d'Assam
 Districte Metropolità de Kamrup, districte d'Assam